Абдуллахи — арабская фамилия. Известные носители:

 Абдуллахи, Сиди Мохаммед ульд Шейх (1938—2020) — президент Мавритании (2007—2008).
 Абдуллахи, Шеху (род. 1993) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Абдуллахи Мохамед, Мохамед (род. 1962) — сомалийский дипломат и политик.